Э́двард Мунк (; 12 декабря 1863, Лётен, Хедмарк — 23 января 1944, Экелю, близ Осло) — норвежский живописец и график, один из первых представителей экспрессионизма, самым узнаваемым образом которого стала картина «Крик». Его творчество охвачено мотивами смерти, одиночества, но при этом и жаждой жизни.

Биография

Детство и юность 
Кристиан Мунк, отец художника, был военным врачом. Служба не приносила ему большого дохода, вынуждая заниматься частной практикой. Из-за высокой конкуренции и дорогого уровня жизни в Христиании Мунк перебрался в Лётен. К тому времени у него завязались романтические отношения с Лаурой Бьёлстад, чья семья принадлежала к пиетистской общине Фредрикстада. Их сближала религиозность, Кристиан был на 20 лет старше своей возлюбленной. 15 октября 1861 года они венчались в церкви Глеммен, расположенной в окрестностях Фредрикстада. В сентябре 1862 года в их семье появился первенец — дочь Юханне Софие (Софи). Тогда же они переехали в усадьбу Энглауг. Хотя Мунки жили небогато, даже бедно, они происходили из влиятельной в культурном отношении семьи: их дальним родственником был известный художник-неоклассицист, ученик Жака-Луи Давида Якоб Мунк, отец Кристиана был прославленным проповедником, брат, Петер Андреас Мунк — выдающимся историком, двоюродный брат — художник-импрессионист Карл Эдвард Дирикс.

12 декабря 1863 года на свет появился Эдвард. Он родился настолько слабым, что его поспешили крестить дома. 15 апреля 1864 года Эдвард был крещён официально. В мае того же года его отец получил место гарнизонного врача в Христиании, и семья Мунков переехала в столицу, в дом № 9 по улице Недре Слоттсгате. 1 июля 1865 года родился брат Эдварда Петер Андерс, 3 января 1867 года — сестра Лаура Катрина, а 5 февраля 1868 года — сестра Ингер Мария. На протяжении всего детства Эдварда, Мунки неоднократно переезжали, отчасти по требованию отцовской службы, отчасти из-за недостатка денег, заставлявшего их подыскивать более дешёвое жильё. Бо́льшую часть своих детских лет будущий художник провёл в Христиании, столице Норвегии (ныне Осло). Осенью 1868 года семья переехала в другой дом по адресу Пилестредет, 30, располагавшийся на окраине города. Состояние болезненной Лауры становилось всё хуже. 29 декабря она умерла от туберкулёза, Эдварду в то время было пять лет.

Дар художника обнаружился у Эдварда в раннем возрасте, когда он, будучи 7-летним ребёнком, куском угля нарисовал на полу процессию слепцов, которую видел в городе. Воспитание оставшихся без матери детей Кристиана Мунка и ведение хозяйства взяла на себя Карен Бьёлстад, сестра Лауры, которая сама так и не заимела собственной семьи. Отец, по словам художника, был добр к детям, но отличался болезненной религиозностью, «доходившей до психоневроза»: под влиянием его «проповедей» впечатлительный Эдвард плохо спал по ночам, преследуемый видениями ада. У Эдварда, как и у его матери и старшей сестры Софи, было слабое здоровье. Он часто болел, пропуская занятия в школе. В 1874 году Эдвард вместе с братом был зачислен в частную школу Йерцена на площади Святого Улава, а в августе 1875 года — в Кафедральную школу Кристиании («Латинскую гимназию»).

Карен, тётя Эдварда, активно занималась созданием картин из природных материалов, которые потом продавала. Она также оценила дарование племянника. Именно благодаря ей сохранились рисунки и акварели 11- и 12-летнего Мунка.

В 1873 году семья Мунков переехала в восточный район Осло — Грюнерлёкку, более дешёвый и менее престижный, а в 1877 году — в дом № 7 по улице Фоссвейен. Этот дом находился фактически на окраине Осло, из него открывался вид на сад Грюнера и старую Акерскую церковь. Вечером 9 ноября 1877 года от туберкулёза умерла Софи, угасшая от болезни за считанные недели. Эта трагедия оставила глубокий след в душе Эдварда, которому тогда было 15 лет. Он был очень близок к старшей сестре, её смерть оставила на будущем художнике глубокий отпечаток: его биографы связывают с этим событием его окончательное разочарование в традиционной религии — впоследствии он вспоминал, как его отец «ходил взад-вперёд по комнате, молитвенно сложив руки», и ничем не мог помочь умиравшей девушке. Воспоминания о болезни и смерти Софи легли в основу одной из первых его крупных картин — «Больной девочки», а также менее известной, выдержанной в импрессионистском стиле «Весны» и — косвенно — целой серии картин на сюжет «комнаты умирающего». Вскоре несчастье постигло и другую его сестру, Лауру: в её поведении появились странности, со временем становившиеся всё более заметными, и спустя некоторое время ей была диагностирована шизофрения.

В период болезни и смерти Софи Эдвард обучался дома, при этом сильно увлёкся живописью. Он писал этюды и регулярно посещал «Общество поклонников искусства» и Национальную галерею. Родные поддерживали увлечение Мунка живописью, так ему подарили альбом с работами северонорвежских художников, а также камеру-люциду, часто использовавшуюся художниками-реалистами. С помощью неё Мунк рисовал преимущественно дома и интерьеры.

Годы становления 

В 1879 году Эдвард поступил в технический колледж, где показал прекрасные успехи в физике, химии и математике, несмотря на то, что хрупкое здоровье препятствовало полноценному обучению. В следующем году, однако, он принял решение оставить колледж и стать художником — к неудовольствию отца, в глазах которого этот выбор был сомнительным и с материальной, и с моральной точки зрения. На сторону юноши встали тётушка Карен и близкий друг Кристиана Мунка Карл Фредрик Дирикс, а также дальний родственник, влиятельный художник Фриц Таулов. В 1881 году Эдвард поступил в Королевскую школу рисования в Христиании. В этот период его наставником стал художник-натуралист, соратник Фрица Таулова Кристиан Крог. Он ввёл Эдварда в круг столичной богемы, центральной фигурой которой был скандальный писатель-анархист Ханс Егер. Мунк познакомился с Егером лишь спустя несколько лет, но они довольно быстро и близко сошлись и впоследствии художник признавал на себе его влияние.

В 1883 году состоялся публичный дебют Мунка — он представил на выставке промышленных товаров и произведений искусства в Дворцовом парке картину под названием «Этюд головы». Осенью того же года он представляет на Осенней выставке выдержанную в реалистическом духе картину «Девушка, разжигающая огонь в печи». В конце 1884 года при сопутствии Фрица Таулова художник получил стипендию, которая позволила ему поехать весной во Францию и посетить Парижский салон.

В том же 1885 году у Мунка завязался болезненный роман с Милли Таулов, невесткой Фрица Таулова (Милли была замужем за его братом). Милли имела репутацию кокетки и, по-видимому, не принимала ухаживаний юноши всерьёз, тогда как Эдвард, неопытный в любовных делах, относился к их роману со всей серьёзностью, не говоря уж о том, что связь с замужней женщиной означала для него, происходившего из глубоко религиозной семьи, нарушение строжайшего табу. Мунк не написал ни одного портрета Милли, и его биограф Атле Нэсс утверждает, что она «не оставила следа в его живописи», тогда как другие исследователи видят её образ в таких картинах, как «Голос» и «Лунный свет».

В 1886 году картина Мунка «Больная девочка», представленная на Осенней выставке, стала причиной скандала. Находясь отчасти под влиянием Егера с его призывом «писать свою жизнь», художник создал крупное полотно, в основе которого лежали его воспоминания о болезни и смерти Софи Мунк. При этом он сосредоточился прежде всего на собственных впечатлениях: «Я… снова и снова пытался выразить первое впечатление — прозрачную, бледную кожу на белом фоне, дрожащие губы, дрожащие руки…» Критики были возмущены выставленным результатом — в их глазах картина выглядела в лучшем случае незавершённым этюдом. «Больную девочку» называли «выкидышем», «едва намалёванным наброском»; даже более доброжелательные рецензенты упрекали Мунка в небрежности и нежелании совершенствовать технику.

Картины, последовавшие за «Больной девочкой», были несколько более консервативны по стилю — видимо, Мунка смутило яростное неприятие, которым была встречена его работа. К их числу принадлежала выдержанная в импрессионистской манере «Весна», ещё одна картина, навеянная воспоминаниями о болезни Софи, несколько пейзажей и портретов, а также жанровых сценок вроде «Юриспруденции». В 1889 году он вновь подал заявку на стипендию для поездки в Париж и, не в последнюю очередь благодаря поддержке Эрика Вереншёлля, получил её. Летом Мунк едет с семьёй на съёмную дачу в Осгорстранне, маленьком городе неподалёку от деревни, в которой состоялась его первая встреча с Милли Таулов; Осгорстранн станет его излюбленным местом, и через некоторое время он приобретёт здесь собственный дом. Осенью он едет в Париж.

Вторая поездка в Париж 
Мунк прибыл в Париж во время Всемирной выставки. Здесь он начал посещать уроки Леона Бонна, среди студентов которого было много скандинавов. Бонна высоко оценивал способности Эдварда к рисованию, но не одобрял его вольного обращения с цветом. В свободное время Мунк активно ходил на выставки и в музеи, в том числе на экскурсии, посвящённые классическому искусству, которые Бонна устраивал для своих студентов. Мунк экспериментирует с различными стилями, многие картины этого периода отмечены влиянием импрессионизма и пуантилизма.

В декабре из Норвегии приходит известие — умер после инсульта отец семейства, Кристиан Мунк. Хотя в последние годы отношения отца и сына сильно ухудшились — Кристиан не одобрял богемных замашек Эдварда, его дружбы с «нигилистами» и пристрастия к выпивке, грозящего перерасти в алкоголизм, — его смерть нанесла художнику тяжёлый удар. Письмо пришло слишком поздно, и Эдвард не успел даже на похороны. Мунк впадает в депрессию и замыкается в себе, перестаёт посещать уроки Бонна, рвёт связи с друзьями (исключением становится датский поэт Эмануэль Голдштейн). В некотором роде художник заново переосмысляет свою жизнь — результатом этого переосмысления становится дневниковая запись, вошедшая в историю как «Манифест Сен-Клу»: «Не следует больше писать интерьеры, читающих мужчин и вяжущих женщин. Им на смену придут реальные люди, которые дышат и чувствуют, любят и страдают…» В это время он пишет одну из самых известных картин парижского периода, «Ночь в Сен-Клу» — в её главном герое, сидящем у окна в пустой, залитой лунным светом комнате, видят то самого Эдварда, то его недавно умершего отца.

«Фриз жизни» 

В мае 1890 года Мунк прибывает домой, в Христианию, где проходит выставка его работ — отзывы критиков были, как обычно, смешанными, но в целом более приветливыми, чем прежде. В конце года он снова едет во Францию, но вместо Парижа, где стоит промозглая погода, опасная для его слабых лёгких, проводит зиму в Ницце. В апреле он заезжает в Париж и посещает Салон Независимых — здесь он, должно быть, видел картины Ван Гога и Гогена, художников, которыми он позднее открыто восхищался.

В этот период окончательно оформляется фирменный «экспрессионистский» стиль Мунка — выразительные линии, упрощённые формы, символичные сюжеты. Вернувшись в Норвегию, он пишет картину «Меланхолия», в которой уже не чувствуется никаких импрессионистских влияний. В течение года появляются на свет первые полотна из будущего цикла «Фриз жизни» — в их числе «Настроение на закате», картина, из которой позднее вырастет «Крик».

В 1892 году в Христиании проходит персональная выставка Мунка, которая неожиданно приводит в восхищение Адельстена Нормана, художника-пейзажиста, имевшего репутацию консерватора. Вскоре Норман устроил художнику выставку в Берлине, разразившийся вокруг которой скандал — консервативное крыло Союза берлинских художников выступило с требованием закрыть выставку «из уважения к искусству и честному труду», что вызвало возмущение у молодых художников — привёл к расколу внутри Союза, результатом которого стало формирование Берлинского сецессиона. Мунк, к этому времени привыкший стойко сносить насмешки и ругань со стороны критиков, отнёсся к ситуации с нескрываемой иронией. Художник активно погружается в жизнь берлинского артистического «андеграунда», сближается с Августом Стриндбергом, Станиславом Пшибышевским и его будущей женой, Дагни Юль, которая становится для Мунка музой и — возможно — любовницей.

В эти годы Мунк курсирует между Берлином, Парижем и родной Христианией. В конце 1892 — начале 1893 года у него окончательно оформляется идея «фриза» — серии картин на «вечные» темы любви и смерти. Первым таким «фризом» становится небольшая берлинская выставка под названием «Любовь», на которой был впервые представлен «Крик». Картины с этой выставки позднее войдут в более масштабный «Фриз жизни» — «поэму о любви, жизни и смерти», над которой Мунк работал все 1890-е. В 1896 г. его путешествие в Париж особенно важно, так как он встречается здесь с Гогеном, Эмилем Бернаром, Морисом Дени и поэтами-символистами, в частности с Малларме. В это время Мунк обращается к офорту, гравюре на дереве, литографии.

В 1898 году у Мунка завязывается роман с богатой молодой норвежкой по имени Тулла (Матильда) Ларсен. Поначалу их отношения были очень тёплыми, но со временем страстность и навязчивость Туллы стали утомлять и отпугивать Мунка. В 1902 году Тулла, чувствуя, что Мунк охладевает к ней, попыталась покончить с собой. Незамедлительно вернувшийся из деловой поездки художник мечется между состраданием к ней и опасениями, что она совершила этот поступок специально, чтобы «повлиять» на него. Спустя несколько дней между Мунком и Туллой произошёл загадочный инцидент, в результате которого художник прострелил себе руку — по одной из версий, Тулла пригрозила ему самоубийством, и он попытался вырвать у неё револьвер. Художник был госпитализирован, и на этом их отношения с Туллой завершились, но его психическое благополучие было сильно подорвано.

В том же 1902 году «Фриз жизни» впервые был выставлен в таком виде, каким его задумал художник, в галерее Берлинского Сецессиона. Мунк писал о «симфоническом эффекте», который производила выставка. Здесь художник обзаводится новыми покровителями — Альбертом Коллманом и Максом Линде, которые будут поддерживать его на протяжении долгих лет. Пресса, наконец, начинает мало-помалу принимать его и его работы, берлинские критики хорошо отзываются о выставке. Его искусство сплошь состоит из символов и аллегорий, излюбленные темы — любовь и навязчивая мысль о смерти, и Мишель Хог справедливо отмечает в своем предисловии к каталогу выставки 1974 г.: «Как и многие его современники, Мунк убежден, что живопись может и должна выражать нечто иное по сравнению с солнечной беззаботностью импрессионистов, буржуазной отстраненностью Мане и Стивенса, бегством в маорийскую экзотику Гогена, историческими грезами Гюстава Моро или Бёклина». Моро говорил: «Я не верю ни в то, что осязаю, ни в то, что вижу. Верю только в то, чего не вижу, но что чувствую». Соглашаясь с ним, Мунк отбрасывает все, что напоминало бы о банальном реализме, однако в противоположность Моро он никогда не станет писать «божество с цепочкой для часов». Мунк остался безразличным к волне так называемого вагнериански-трубадурского символизма, сильно повлиявшего на эпоху. «Я пишу не то, что вижу, а то, что видел» — таков его ответ на слова Моро. Подобный подход можно найти скорее у Малларме, которого Мунк знал и писал, у Верлена, с которым, по-видимому, он не был знаком, у Редона. Моро и Метерлинк выбирают бегство. Мунк не бежит от жизни, он обретает внутреннее освобождение, изображая свое собственное заточение, свой ад, которого он не покидает.

Болезнь 
Изматывающий роман с Туллой, их бесконечные разрывы и воссоединения, её попытки суицида и, наконец, инцидент с револьвером дурно сказались на психическом состоянии Мунка: им овладели мысли о кознях, которые строят против него враги, он стал не в меру вспыльчив и подозрителен. В 1903 году у него завязался роман с виолончелисткой Эвангелиной Маддок, выступавшей под итальянизированным псевдонимом Эва Мудоччи, но их отношения омрачало всё более болезненное поведение Мунка. В конце концов они расстались, оставшись в прохладно-приятельских отношениях. В этот период Мунк пережил несколько нервных срывов, вступал под странными предлогами в ссоры со знакомыми и незнакомыми людьми; наконец, в 1908 году его поместили в психиатрическую клинику в Копенгагене с душевным расстройством. Всего он провёл там более полугода. За время пребывания в клинике Мунк оставил рисунки и гравюры, в том числе портрет лечившего его профессора Якобсона.

Поздние годы 
Начиная с конца 1900-x годов стиль художника изменяется в сторону более резкой и грубой манеры. Поздние картины написаны широкими мазками и изобилуют яркими контрастными цветами. Сюжеты становятся более мирными и обыденными, новые картины изображают рабочих, крестьян, жизнь на природе. Одной из самых крупных работ этого периода становится цикл монументальных полотен, украшающих концертный зал Университета Осло (переданы университету в 1916 году).

Одно время ближайшим другом Мунка был известный норвежский скульптор Густав Вигеланд. Но друзья рассорились после того, как Вигеланд получил крупный заказ от муниципалитета, в результате которого возник знаменитый Парк скульптур Вигеланда.

В 1916 году Мунк приобрёл располагавшуюся близ столицы виллу Экелю, где прожил всю оставшуюся жизнь. Прилегавшие к вилле обширные земельные владения позволили ему заняться сельским хозяйством, которое стало его увлечением в поздние годы: при помощи работников он выращивал фрукты и овощи, разводил домашнюю птицу.

В 1918 году художник слёг с «испанкой», унёсшей в те месяцы жизни миллионов человек, но благополучно выздоровел, несмотря на свойственную ему хрупкость здоровья. В 1919 году он написал «Автопортрет после испанки».

В 1930 году у художника произошло кровоизлияние в стекловидное тело правого глаза, из-за которого он почти полностью прекратил писать, в то же время он рисовал эскизы с отражением последствий этого кровоизлияния в виде искажённых форм.

В 1940 году Норвегия была оккупирована нацистской Германией. Хотя поначалу нацисты превозносили Мунка как «истинно нордического» художника, поздне́е его заклеймили как представителя «дегенеративного искусства». Последние годы художник жил в тревоге, ожидая возможной конфискации своих работ из собственного дома.

Эдвард Мунк умер в 1944 году, спустя месяц после своего восьмидесятилетия.

Наследие и память 

Согласно завещанию Мунка, после его смерти все его работы, хранившиеся у него дома, должны были быть переданы городу. Коллекция, включавшая в себя несколько тысяч живописных полотен, рисунков, гравюр и рукописей, составила основу для собрания будущего Музея Мунка, открывшегося в 1963 году. До того, как в 2015 году наследие Мунка перешло в общественное достояние, Музей Мунка выступал как официальный правообладатель в вопросах, связанных с коммерческим использованием его картин. Крупная коллекция работ (включающая в себя наиболее известные версии «Крика», «Мадонны» и «Больной девочки») принадлежит Национальной галерее в Осло. Принадлежавшая художнику рыбацкая хижина в Осгорстранне, где он подолгу жил и работал, сейчас функционирует как дом-музей, вся обстановка которого осталась нетронутой со времён его жизни.

Работы Мунка неоднократно входили в число самых дорогих проданных картин. В 2006 году его гравюра «Двое (Одинокие)» ушла с аукциона за 8,1 млн норвежских крон (1,27 млн долларов США) и стала самой дорогой гравюрой, проданной в Норвегии. В 2013 году одна из версий картины «Крик» была продана на аукционе за 119,9 млн $, став самым дорогим на тот момент произведением искусства.

Портрет Эдварда Мунка изображён на банкноте в 1000 норвежских крон. В 2013 году в честь стопятидесятилетия со дня рождения Мунка Почта Норвегии выпустила серию марок с репродукциями его работ.

Творчество Мунка оказало значительное влияние на развитие искусства XX века, особенно на такие направления, как экспрессионизм и фовизм.

«Крик» 

Самая известная работа Мунка — картина «Крик». Существует четыре её экземпляра, написанных между 1893 и 1910 годами. Первоначально картина называлась «Отчаяние». Охваченный ужасом человек с этой картины стал одним из самых узнаваемых образов в искусстве. В частных руках остаётся только один вариант картины (1895); он был продан 2 мая 2012 года на аукционе Sotheby's за 119,9 миллиона долларов. На тот момент это было самое дорогое произведение искусства, когда-либо проданное на открытом аукционе.

Похищения картин Мунка 
Картины Мунка неоднократно становились мишенями для злоумышленников. В 1994 году из Национальной галереи был похищен «Крик», но спустя несколько месяцев его удалось вернуть обратно. Как выяснилось, в 1988 году один из преступников уже был приговорён к тюремному заключению за участие в похищении картины «Вампир», которую также вскоре обнаружили и вернули в музей.

22 августа 2004 года двое вооружённых преступников вынесли из Музея Мунка хранившиеся там варианты картин «Крик» и «Мадонна». В мае 2006 года трое обвиняемых в краже были приговорены к тюремным срокам, а в августе полиции удалось обнаружить работы. За время нахождения в руках похитителей оба полотна получили повреждения: на них присутствовали царапины и следы от влаги, холсты были надорваны. По словам представителя музея, пятно в углу на картине «Крик» останется заметным. «Реставраторы не хотели производить никаких необратимых действий», — сообщили в музее, добавив, что в будущем, возможно, появятся методы, позволяющие вывести пятно с картины.

В декабре 2018 года из музея Стенерсена в Осло было похищено 6 работ художника. Среди них: «Смерть Марата», «Омега плачет», «Плачущая девушка у кровати», «Портрет фру Р» и другие.

Примечания

Литература 

 
 
 
  Catalogue of exhibition at the Hunterian Museum and Art Gallery, University of Glasgow and the National Gallery of Ireland, Dublin
 
  Recounts the 1994 theft of The Scream from Norway’s National Gallery in Oslo, and its eventual recovery
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Хёйфёдт Ф. Эдвард Мунк: творчество, картина «Крик» и другие // Третьяковская галерея : журнал. — 2013. — № 2 (39).

Ссылки 

 Сайт Музея Мунка (норв., англ., нем.)
 Архив дневников и литературных текстов Мунка (норв., англ., нем., франц.)
 Досье на Мунка на ArtCyclopedia.com (ссылки на произведения и статьи о художнике, представленные в Сети)
 Полный каталог работ Мунка
 Знаменитые Норвежцы — Эдвард Мунк

Художники-экспрессионисты Норвегии
Художники Норвегии XIX века
Художники Норвегии XX века
Берлинский сецессион
Похороненные на Спасском кладбище (Осло)
Награждённые медалью Гёте